

Босанска Бойна — населений пункт в громаді Велика Кладуша Унсько-Савського кантону.

Бойна — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Далбошец.

Бойна — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.

Бойна — населений пункт у Сисацько-Мославинській жупанії в складі міста Глина.